Bjerregaard är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hans Bjerregaard
 Hans Jensen Bjerregaard
 Henrik Anker Bjerregaard
 Ritt Bjerregaard

Danska efternamn